Iaciara kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Iaciara (ort), Goiás, 
 Iaciara (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar